В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA South Carolina 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Лорі Макніл 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

 Камілл Бенджамін /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)

 Еліз Берджін /  Лорі Макніл (фінал)
 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA South Carolina